Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1995 проходили с 13 по 25 марта. В турнире участвовали восемь мужских и шесть женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 5-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

В женском турнире чемпионами Игр стала (в 4-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Пуэрто-Рико, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

Впервые на турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовали мужская сборная Гватемалы и женская сборная Аргентины.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в два круга. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд
«.» — о результате матча информация не найдена (или в источнике на скане документа неразборчиво)

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд
«.» — о результате матча информация не найдена (или в источнике на скане документа неразборчиво)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (раздел софтбола начинается на стр. 721)
 
 

1995
Софтбол
1995 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Аргентине